Лебеди́не о́зеро:

 Лебедине озеро — балет П. І. Чайковського.
 Лебедине озеро — радянський фільм-балет, екранізація однойменного балету П. І. Чайковського.
 Лебедине озеро. Зона — радянський художній кінофільм Юрія Іллєнка.
 Лебедине озеро — гідрологічний заказник місцевого значення в  Жашківському районі Черкаської області.
 Лебедине озеро (Կարապի լիճ) — декоративна водойма в центрі Єревана, біля площі Свободи.